Era Tokugawa, període de la història del Japó que s'estén de 1603 a 1867 
 Shogunat Tokugawa, tercer i últim shogunat que va ostentar el poder a tot Japó
 Museu d'Art Tokugawa, museu privat de Nagoya, Japó 
 Biografies:
 Tokugawa Ieyasu (1543 – 1616), fundador i primer shogun del Shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Hidetada (1579 - 1632), segon shōgun del dinastia Tokugawa 
 Tokugawa Iemitsu (1604 - 1651), tercer shōgun del dinastía Tokugawa 
 Tokugawa Ietsuna (1641 - 1680), quart shogun del Shōgun Tokugawa al Japó 
 Tokugawa Tsunayoshi (1646 - 1709), cinquè shogun del shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Ienobu (1662 - 1712), sisè shogun del shogunat Tokugawa del Japó 
 Tokugawa Ietsugu (Edo, 1709 – 1716), setè shōgun del shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Yoshimune (1684 - 1751), vuitè shogun del shogunat Tokugawa del Japó
 Tokugawa Ieshige (1712 – 1761), novè shōgun del shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Ieharu (1737 – 1786), desè shōgun del shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Ienari (1773 – 1841), onzè shōgun del shogunat Tokugawa
 Tokugawa Ieyoshi (1793 – 1853), dotzè shōgun del shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Iesada (1824 — del 1858), tretzè shogun del Shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Iemochi (1846 – 1866), 14è shōgun del shogunat Tokugawa del Japó 
 Tokugawa Yoshinobu (Mito, Província d'Hitachi, 1837 – Bunkyō, Tòquio, 1913), quinzè i últim shōgun del Shogunat Tokugawa 
 Tokugawa Tadayoshi (1580-1607), samurai del període Azuchi-Momoyama